Анаста́сьевка — село Хабаровского района Хабаровского края Российской Федерации. Административный центр Анастасьевского сельского поселения. Население по данным 2011 года — 2161 человек

География 
Расположено на 45-м километре региональной автодороги  Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.

От села Анастасьевка начинается автодорога, ведущая к селу Петропавловка, Петропавловскому озеру и к Петропавловскому женскому монастырю.

Население

Климат 
Село находится в области муссонного климата умеренных широт, характеризующегося сменой направлений воздушных потоков зимой и летом. В зимнее время поток холодного континентального воздуха обуславливает холодную, малоснежную ясную зиму. Средняя годовая температура воздуха летом составляет +22,5 °С, зимой −19,8 °С. Амплитуда колебаний температуры между абсолютным максимумом +35 °С (июль) и минимумом −36 °С (январь) достигает 71 °С. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 152 дня. С апреля по октябрь выпадает 90 % годовой суммы осадков. В отдельные годы в зимние месяцы возможно отсутствие осадков.

Инфраструктура 
В селе Анастасьевка находится филиал Хабаровского комбината ритуальных услуг, обслуживающий граждан, не имеющих родственников.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Хабаровского района